Vilt kan syfta på:

 Vilt – alla vilda däggdjur och fåglar, enligt den svenska jaktlagen
 Vilda djur – djur som inte är tämjda
 Jaktbart vilt – vilda däggdjur och fåglar som jagas för att bli mänsklig föda (viltkött)
Småviltjakt – innefattar bland annat jakt på hare, rådjur samt fågeljakt
 Högviltjakt –  vilt som i äldre tider endast fick jagas av regenten och senare även ridderskapet och adeln
 Statens vilt – i svensk lagstiftning, ett antal utvalda, sällsynta däggdjurs- och fågelarter som enligt Jaktlagen, Jaktförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter inte får behållas av upphittaren om de påträffas döda i naturen
 Vilt kort – en kortspelsterm för joker
 Vilt förband – en blandform av murförband
 Fritt vilt – en norsk skräckfilm